|-
| (28701) 2000 GK90||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28702) 2000 GH91||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28703) 2000 GM91||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28704) 2000 GU91||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28705 Michaelbecker||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28706) 2000 GC93||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28707 Drewbecker||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28708) 2000 GR95||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28709) 2000 GY96||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28710 Rebeccab||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28711 Emmaburnett||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28712 Elizabethcorn||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28713) 2000 GW102||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28714 Gandall||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28715 Garimella||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28716 Calebgonser||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28717) 2000 GT106||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28718 Rivergrace||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28719 Sahoolahan||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28720 Krystalrose||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28721) 2000 GW107||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28722 Dhruviyer||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28723 Cameronjones||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28724) 2000 GG111||||2 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28725) 2000 GB113||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28726 Kailey-Steiner||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28727) 2000 GO113||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28728) 2000 GX121||||6 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 28729 Муавр (Moivre)||||11 квітня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (28730) 2000 GU123||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28731) 2000 GX123||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28732 Rheakamat||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28733) 2000 GY124||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28734 Austinmccoy||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28735) 2000 GX125||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28736) 2000 GE133||||12 квітня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 28737 Mohindra||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28738 Carolinolan||||8 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28739 Julisauer||||8 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28740 Nathansperry||||12 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28741) 2000 GJ136||||12 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28742 Hannahsteele||||12 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28743) 2000 GO142||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28744) 2000 GK143||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28745) 2000 GV144||||7 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28746) 2000 GB148||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28747 Swintosky||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28748) 2000 GH161||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28749) 2000 GP161||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28750 Brennawallin||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28751) 2000 GT167||||4 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28752) 2000 GZ176||||3 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28753) 2000 HA||2000 HA||18 квітня 2000||Обсерваторія Модри||Леонард Корнош,Адріан Галад
|-
| (28754) 2000 HV1||||25 квітня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28755) 2000 HK4||||27 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28756) 2000 HA6||||24 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 28757 Seanweber||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28758) 2000 HE10||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28759 Joshwentzel||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28760 Grantwomble||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28761) 2000 HU12||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28762) 2000 HG13||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28763) 2000 HK13||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28764) 2000 HS13||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28765 Katherinewu||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28766 Монж (Monge)||||29 квітня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (28767) 2000 HA17||||24 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28768) 2000 HP21||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28769) 2000 HC26||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 28770 Sarahrines||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28771) 2000 HF32||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28772) 2000 HE34||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28773) 2000 HU35||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28774) 2000 HO36||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28775) 2000 HE37||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28776) 2000 HC41||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28777) 2000 HK41||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28778 Michdelucia||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28779 Acthieke||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28780 Lisadeaver||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28781 Timothylohr||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28782 Mechling||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28783) 2000 HH49||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28784 Deringer||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28785 Woodjohn||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28786) 2000 HA54||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28787 Peterpinko||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28788) 2000 HW57||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28789) 2000 HE58||||24 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28790) 2000 HK58||||24 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28791) 2000 HW59||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28792) 2000 HE61||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28793) 2000 HM61||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28794) 2000 HG64||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28795) 2000 HO64||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28796) 2000 HW65||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28797) 2000 HH68||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28798) 2000 HJ69||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28799) 2000 HB72||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 28800 Speth||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

28700